Miejscowości na Białorusi:
 Stara Bielica – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Stara Bielica – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie swietłahorskim
 Stara Bielica – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie czerykowskim
 Stara Bielica – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie sieneńskim

Miejscowości w Rosji:
 Stara Bielica – wieś  w obwodzie kurskim.